Westcliffe – wieś w Anglii, w hrabstwie Kent
 Westcliffe – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Custer